Eastland steht für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eastland, Stadt im Eastland County, Texas
 Eastland (Kentucky), Ort im Fayette County, Kentucky
 Eastland (Mississippi)
 Eastland (Pennsylvania), Ort im Lancaster County, Pennsylvania
 Eastland (Tennessee), Ort im White County, Tennessee
 Eastland (Utah), Ort im San Juan County, Utah
 Eastland County, County (Verwaltungseinheit) in Texas, County-seat ist Eastland

Eastland ist der Familienname folgender Personen:
 James Eastland (1904–1986), US-amerikanischer Politiker
 Sam Eastland, Pseudonym des US-amerikanischen Schriftstellers Paul Watkin (* 1965)

Sonstiges:
 Eastland (Schiff), US-Schiff